

Danza
Jewels – balletto di George Balanchine del 1967

Letteratura
Gioielli (Jewels) – romanzo di Danielle Steel del 1992

Giochi
Jewels – Gioco di carte pubblicato da Tabula Games nel 2015

Musica
Jewels – album di Waylon Jennings del 1968
Jewels – video dei Queen del 2004
JEWELS – singolo degli Alice Nine del 2007
The Jewels – album degli Einstürzende Neubauten del 2008

Sport
Jewels – defunta organizzazione di arti marziali miste femminili giapponese, dal 2013 incorporata nella promozione Deep

Televisione
Jewels – film tv del 1992 diretto da Roger Young

Pagine correlate
Jewel (disambigua)